Zero Covid steht für:

 Zero Covid (Kampagne), Kampagne in verschiedenen europäischen Staaten im Jahr 2020 im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie
 Null-COVID-Strategie, Strategie der chinesischen Regierung in der COVID-19-Pandemie, siehe COVID-19-Pandemie in der Volksrepublik China #Maßnahmen